Den här artikeln är en lista över nationella cuper i fotboll. Listan visar respektive nations cup för herrlag och damlag. Listan visar ej ligacuper där enbart lag från de högsta divisionerna får delta. 

Förkortningarna AFC, Caf, Concacaf, Conmebol, OFC och Uefa under kolumnen "Federation" avser vilken fotbollskonfederation som fotbollsförbundet är medlem av.

Lista

Se även
Lista över nationella serier i fotboll

Nationella cuper
Listor över länder
Lista
Fotboll i Afrika
Fotboll i Asien
Fotboll i Centralamerika
Fotboll i Europa
Fotboll i Nordamerika
Fotboll i Oceanien
Fotboll i Sydamerika
Fotboll i Västindien